90. Mistrzostwa Hiszpanii w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 17 i 18 lipca  2010 w Avilés.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bieg na 10 000 m 
Mistrzostwa Hiszpanii w biegu na 10 000 metrów rozegrano 30 czerwca w Cáceres.

Półmaraton 
Mistrzostwa Hiszpanii w półmaratonie rozegrano 18 września w Sagunto w ramach 25. półmaratonu Puerto Sagunto. W biegu kobiet pierwsze i czwarte miejsca zajęły (nieklasyfikowane w mistrzostwach Hiszpanii) Marokanki: Fatima Ayachi (1:13:16) i Benali Wafiya (1:17:19).

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

2010 w Hiszpanii
2010 w lekkoatletyce
2010